Jinghu kan avse följande:

 Jinghu – kinesiskt tvåsträngat musikinstrument
 Jinghu, Wuhu Jinghu Qu – stadsdistrikt, Anhui-provinsen, Kina
 Jinghu (häradshuvudort i Kina, Anhui Sheng, lat 31,35, long 118,37), Jinghu Qu – dubblett till föregående (?) (nej)